Сараевский университет () — университет в Боснии и Герцеговине, который также является старейшим учреждением высшего образования в странах бывшей Югославии. Первоначально был основан в 1531 году, как колледж исламского права. Университет в его современном состоянии был создан в 1949 года. С момента открытия в 1949 году 122 000 студентов получили степень бакалавра, 3 891 — степень магистра и 2 284 — окончили докторантуру.

Сараевский университет поддерживает партнерские отношения с более чем 40 университетами в Европе, Соединенных Штатах Америки, Канаде и на Ближнем Востоке.

Факультеты 
Сараевский университет состоит из двадцати пяти факультетов, трех академий и пяти научно-исследовательских институтов со статусом полноправных членов, организованных внутри шести групп по науке и искусству в следующих областях:

 Социальные науки
 гуманитарные науки
 Медицинские науки
 Естественные, математические и биотехнические науки
 Технические науки
 Искусство.

См. также 
 Институт генной инженерии и биотехнологии

Ссылки 
 
 
 

Сараевский университет